Sten Sture kan syfta på bland andra:

Sten Sture den äldre (1440–1503)
Sten Sture den yngre (1492/93–1520)
Sten Arvidsson Sture (1681–1730)

Se även 
Sten Sturemonumentet – skulptur av Carl Milles föreställande Sten Sture den äldre